Câmera Record News foi um programa de televisão brasileira da Record News, que apresentava reportagens da rede de televisão americana CBS, da rede de televisão britânica BBC e reportagens especiais próprias. Era apresentado por Marcos Hummel, e exibido de segunda à sexta. Estreado em 2007, teve como primeiro apresentador Eliakim Araújo, que então voltava à TV. Saiu do ar em 2013 para dar lugar ao Arquivo Record.

Apresentação 
 Eliakim Araújo (28 de setembro de 2007 a 05 de novembro de 2010)
 Marcos Hummel (8 de novembro de 2010 a 01 de setembro de 2013)

Programas da Record News
Programas jornalísticos do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2013